Бита — спортивний прилад
 Бита — село в Болгарії
 Бита — змінний вкладень у викрутку.

Див. також 
 Біта — село в Румунії, у повіті Ковасна
 Битки (значення)
 Битка — різновид терлиці